Тимошиха — топоним:

 Тимошиха — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Тимошиха — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Тимошиха — река в Алтайском крае.